Vilmajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vilmajärvi (sjö, lat 66,67, long 28,35), Lappland, 
 Vilmajärvi (sjö, lat 66,65, long 28,08), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar